Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bristol () :
 le comté de Bristol, situé dans le Commonwealth du Massachusetts ;
 le comté de Bristol, situé dans l'État de Rhode Island.